Марь:

 Марь () — травянистое растение семейства Маревые.
 Марь — тип ландшафта в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке России.

См. также 
 Мар
 Маревый — посёлок в Тындинском районе Амурской области.
 Маревая — станция на БАМе, Дальневосточная железная дорога.